Filzbach heißen folgende geographischen Objekte:

Orte:
 Filzbach, Dorf auf dem Kerenzerberg und ehemalige Gemeinde im Kanton Glarus
 Filzbach (Mittersill), Quartier von Weißenstein, Stadt Mittersill, Bezirk Zell am See, Bundesland Salzburg

Gewässer:
 Filzbach (Kleine Ohe), linker und längster Quellbach der Kleinen Ohe (zur Ilz) bis zur Martinsklause bei Waldhäuser, Gemeinde Neuschönau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Filzbach, deutscher Name des Slatinný potok (Křemelná), rechter Zufluss der Křemelná nahe der Wüstung Cettlova Hůrka im Gemeindegebiet von Prášily (deutsch Stubenbach), Okres Klatovy (deutsch Klattau), Plzeňský kraj (deutsch Pisener Region), Tschechien
 Filzbach (Trattenbach), linker Zufluss des Trattenbachs unter der Sonntag-Grundalm der Gemeinde Neukirchen am Großvenediger entlang der Grenze zur Gemeinde Wald im Pinzgau, beide Bezirk Zell am See, Bundesland Salzburg
 Filzbach, Quellbach des Zschorlaubaches, linker Zufluss der Zwickauer Mulde in Auerhammer, Stadt Aue, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Filzbach (Zwickauer Mulde), in Schönheide, Erzgebirgskreis, Sachsen

Siehe auch:
 Filsbach, rechter Zufluss der Weiß (zur Sieg) nach Niederdielfen, Gemeinde Wilnsdorf, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Vilzbach